De term Coke wordt gebruikt voor zowel een drug die wordt gewonnen uit de cocaplant, als voor een frisdrank:

 cocaïne
 cola, in het bijzonder Coca-Cola
 enkelvoud (onjuist gebruikt) van cokes

Personen 
 Jorge Andújar Moreno (Spaans voetballer geboren in 1987)
 Roger Sacheverell Coke (1912-1972), Engels pianist en componist